Rockstar Games
 Rockstar (canção de Nickelback)
 Rockstar (canção de Post Malone)
 Rockstar (canção de Willow Smith)

Veja também 
 Rock Star

Desambiguação